Кадар () — угорське прізвище:

 Тамаш Кадар (1990) — угорський футболіст, захисник.
 Ян Кадар (1918 — 1979) — словацький сценарист та режисер угорського походження.
 Янош Кадар (1912 — 1989) — угорський політик-сталініст, керівник соціалістичної Угорщини з обмеженим суверенітетом (1956—1988).

Див. також 
 Кадар — термін, який у ісламі означає приречення (передвизначення) всього сущого Аллахом.

Угорські прізвища